Genera Plantarum est le titre de certains ouvrages, notamment:

 Genera plantarum (Linné), ouvrage de Carl von Linné publié en 1737,
 Genera plantarum (Jussieu), ouvrage d'Antoine-Laurent de Jussieu publié en 1789,
 Genera plantarum (Bentham et Hooker), ouvrage en 7 volumes publiés de 1862 à 1883 présentant la classification de Bentham et Hooker,
 Genera plantarum (Endlicher), ouvrage de Stephan Ladislaus Endlicher publié de 1836 à 1850, 
 Genera plantarum guineensium, ouvrage d'Adam Afzelius, publié en 1804,
 Genera Plantarum Venezuelensium, ouvrage de Henri Pittier publié en 1839
 Genera Plantarum Florae Germanicae, ouvrage de Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck publié de (1831–1860),
 Nova genera et species plantarum, ouvrage en 7 volumes d'Alexander von Humboldt, Aimé Bonpland et Karl Sigismund Kunth publié en 1815,

Homonymie